Черретти () — имя собственное.

 Черретти, Бонавентура — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат 
 Черретти, Луиджи — итальянский литератор и педагог

См. также